Stabburtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stabburtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (5,04 ha)
Stabburtjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,

Se även
Stora Stabburstjärnet, sjö i Dals-Eds kommun
Lilla Stabburstjärnet, sjö i Dals-Eds kommun
Häbberstjärn
Härbre eller Stabbur (byggnadstyp)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn